<|°_°|>, также известен под названием Robot Face — третий студийный альбом французской электро-свинг-группы Caravan Palace, выпущенный 16 октября 2015 года. Альбом достиг 51 места во французских чартах и 64 места в британских чартах. Отдельно вышедший сингл «Lone Digger» в тех же французских чартах занял 144 место, а также получил статус «золотого» от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы электронной музыки
Альбомы на английском языке
Альбомы Франции